Zámečnictví může znamenat:
 prodejna zámků – prodej zámků, kování a podobného sortimentu
 servis zámků – služba zejména pro otevření zámků bez klíče (například při ztrátě)
 strojní zámečnictví – strojní zámečník se zabývá zpracovováním výrobků a konstrukcí, na rozdíl od kováře pracuje především s již zpracovaným hutním materiálem
 umělecké zámečnictví – obdoba strojního zámečnictví pro dekorativní účely, částečně se prolíná s uměleckým kovářstvím